Alte Mälzerei  steht für:
 Alte Mälzerei (Düsseldorf)
 Alte Mälzerei (Eisenach)
 Alte Mälzerei (Haßmersheim)
 Alte Mälzerei (Mosbach)
 Alte Mälzerei (Regensburg)
 Alte Mälzerei (Zeitz)

Siehe auch
 Alte Malzfabrik